La informática agropecuaria es una rama de la informática que se enfoca en el desarrollo y aplicación de tecnologías informáticas en la producción agrícola y ganadera. Esta disciplina utiliza una variedad de herramientas y técnicas para mejorar la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería.

La informática agropecuaria incluye una amplia gama de aplicaciones informáticas, desde sistemas de gestión de datos hasta herramientas de modelado y simulación. Los agricultores y ganaderos utilizan estas herramientas para recopilar, almacenar y analizar datos sobre el clima, la tierra, las cosechas, el ganado y otros factores que afectan la producción agropecuaria. Esto les permite tomar decisiones informadas sobre el manejo de la tierra y los recursos naturales, la planificación de la siembra y la cosecha, la selección de semillas y animales, y la optimización de los procesos de producción.

La informática agropecuaria también se utiliza en la gestión de la cadena de suministro de alimentos, desde la producción hasta el consumidor final. Los sistemas de seguimiento y trazabilidad permiten a los productores y distribuidores rastrear los productos a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la granja hasta el mercado. Esto mejora la seguridad alimentaria, aumenta la eficiencia y reduce el desperdicio.

Además, la informática agropecuaria también se aplica en la investigación y el desarrollo de nuevas variedades de cultivos y razas de animales. Los investigadores utilizan herramientas informáticas para analizar grandes cantidades de datos genéticos y de rendimiento para identificar las mejores variedades y razas para su cultivo o cría. Esto puede mejorar la productividad y la resistencia de las cosechas y el ganado, así como reducir la necesidad de pesticidas y otros productos químicos.

Aplicaciones
Monitoreo y control de cultivos: Se utilizan sensores y drones para recopilar datos sobre el crecimiento de los cultivos y la calidad del suelo. Estos datos se procesan y analizan para mejorar la productividad y reducir los costos.
Manejo de la cadena de suministro: La tecnología de la información se utiliza para gestionar la logística y el almacenamiento de los productos agrícolas, desde la cosecha hasta la entrega al consumidor final.
Agricultura de precisión: Se utilizan técnicas de cartografía y análisis de datos para identificar las áreas de cultivo más productivas y las necesidades de fertilización y riego. Esto permite una gestión más eficiente de los recursos.
Salud animal: Los sistemas de información se utilizan para el seguimiento de la salud de los animales, el diagnóstico de enfermedades y la gestión de los programas de vacunación.

Desafíos
Acceso a la tecnología: Muchos agricultores y ganaderos no tienen acceso a la tecnología necesaria para implementar soluciones de informática agropecuaria.
Costos: La implementación de sistemas de informática agropecuaria puede ser costosa, especialmente para los pequeños productores.
Integración de datos: Existe una gran cantidad de datos generados en la agricultura y la ganadería, pero su integración y análisis puede ser un desafío.
Capacitación: La capacitación de los agricultores y ganaderos en el uso de la tecnología de la información puede ser un desafío, especialmente para aquellos que no tienen experiencia en este campo.

Referencias

Bibliografía
Redalyc. (2015). Hacia una definición de la calidad de la educación superior. En Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/1932/193215885002.pdf
"Agricultural Informatics" de Manuel Campos y J.C. Mollers. 
"Precision Agriculture for Sustainability" de John V. Stafford.
"Agricultural Supply Chains and the Challenge of Sustainability" de Sarah-Anne Muñoz y Arjen Wals.
"Big Data Analytics in Agriculture" de M.S. Bhatia y M. Kumar. 
"ICT in Agriculture: Connecting Smallholders to Knowledge, Networks, and Institutions" de World Bank. 
Agricultura